XL Galan 2015 – halowy mityng lekkoatletyczny, który odbył się 9 lutego 2015 w stolicy Szwecji – Sztokholmie.

Zawody były czwartą odsłoną prestiżowego cyklu IAAF Indoor Permit Meetings w sezonie 2015.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2015 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Szwecji
Sport w Sztokholmie
2015 w Szwecji